Acoma Pueblo bezeichnet:

 Acoma Pueblo (Indianerreservat), ein Indianerreservat in New Mexico
 Acoma Pueblo (Sky City), die Hauptsiedlung in diesem Reservat
 Acoma, der Indianerstamm, der in diesem Reservat lebt